Repin steht für:
 (2468) Repin, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Repin-Kultur, erster Abschnitt (bzw., je nach Autor, den Vorläufer) der Grubengrab-/Ockergrab-/Jamnaja-Kultur
 Ilya Repin, ursprünglich deutsches, später sowjetisches Schiff; siehe Rugard (Schiff, 1927)

Řepín steht für:
 Řepín, Ort im Okres Mělník, Středočeský kraj, Tschechien

Repin ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Konstantinowitsch Repin (1903–1976), sowjetisch-russischer Generaloberst
 Ilja Jefimowitsch Repin (1844–1930), Maler ukrainischer Herkunft des Russischen Kaiserreichs 
 Vadim Repin (* 1971), russischer Violinist

Siehe auch:
 Repina
 Repino
 Reppin
 Rzepin